Че́хов — (с 1905 по 1946 — Нода; ) село (с 1947 по 2004 — город) в Холмском городском округе Сахалинской области.

Население —  чел. ().

Село расположено на западном побережье Сахалина, в устье реки Чеховки и Рудановского, в 129 км от Южно-Сахалинска, и в 44 км от районного центра Холмска.

История 

Город был основан после присоединения Южного Сахалина к Японии в 1905 году, под названием Нода. Город входил в состав уезда Маока, Карафуто. Нода был вторым по величине и по численности населения городом в уезде, являлся одним из больших промышленных городов того времени. В 1921 году в населённом пункте появилась железная дорога.

В 1945 году, после освобождения города Нода, сразу было организовано гражданское управление под руководством майора Тарабрина. Началось освоение новых земель. Сюда начало прибывать население и люди-переселенцы со всех уголков страны. Спустя год был образован район, а в 1947 году Нода был переименован в Чехов в честь знаменитого русского писателя Антона Павловича Чехова, посетившего остров Сахалин в конце XIX века.

Развитие города 
В городе велось массовое строительство типовых многоэтажных домов. Постройки были не высокие, их строили пяти-, четырёх- и трёхэтажными, для того, чтобы их не разрушило землетрясение. В конце 1950-х начале 1960-х годов Байковским рыбным комбинатом были построены первые благоустроенные дома. В это время была построена общеобразовательная школа № 1. Целюлозно-бумажным заводом в городе был построен клуб и детский сад.

Также комбинатом ведётся строительство детского пионерского лагеря «Рассвет». Лагерь был построен для детей и рабочих бумажного завода. По инициативе секретаря горкома партии В. Бородина в 1954 году создавалась и была организована туристическая база отдыха «Верхнее озеро». На турбазе каждым заводом для своих рабочих были построены вип домики, где по выходным дням могут отдыхать работники предприятий.

С увеличением площадей комбината начинается развитие жилищного фонда. В микрорайоне «Северный» начинают строить больше десяти новых многоэтажные дома.

Город развивается также и культурно, как и экономически. Уже в начале 1950-х в городе начинает активно строиться и действовать кинотеатр «Утёс». Поначалу в здании кинотеатра планировали построить дом культуры. Но планы поменялись и в здании под дом культуры был построен кинотеатр. Примерно в это же время начато строительство городского дома культуры. Около культурного центра был поставлен памятник серпу и молоту. В 1968 году в городе открывается музыкальная школа. В 1975 ходу по инициативе председателя горисполкома Воронкова в городе около дома культура был установлен памятник-бюст Антону Чехову, а после он был перенесён на Привокзальную площадь.

К 1980-м годам Чехов представлял собой солидный промышленный центр, имеющий собственную инфраструктуру, с населением около 10 тысяч человек. В городе имелось три школы, семь детских садов. Помимо этого в городе работала городская служба быта, химчистка, ремонтно-бытовая техника, две библиотеки, два дома культуры и кинотеатр. Сюда также гастролировали ансамбли и народные творчества. Также в городе имелся любительский театр. Это был один из процветающих городов. С начала 1990-х город постепенно начал приходить в упадок, начали закрываться предприятия, начало уезжать население. К началу 2000-х годов население уменьшилось в три раза. С 2004 году ввиду того что в городе не осталось промышленных предприятий и уехало население перестав быть городским, Чехова лишили статуса города (СРЗ функционирует как мастерская по мелкому ремонту судов).

По некоторым неопределённым данным город Чехов являлся административным (районным) центром Чеховского района с 1963 по 1965 года.

Экономическое развитие города 
В феврале 1922 года акционерным бумагоделательным обществом «Оози» в городе Нода была открыта бумажная фабрика, ставшая впоследствии градообразующим предприятием.

В 1946 году на базе предприятия Японии из двух рыбоперерабатывающих предприятий был образован Байковский рыбоконсервный комбинат.

В 1946 году на базе бумажной фабрики начал действовать целлюлозно-бумажный завод. На должность первого директора комбината был назначен Кирьянов А. П.

В начале 1950-х годов в городе строится шлакоблочный завод и хлебокомбинат. К этому времени в городе уже работала семилетняя школа, Байковский судоремонтный завод и целлюлозно-бумажный комбинат.

В конце 1940-х начале 1950-х годов введен в строй Чеховский пищекомбинат, на котором начался выпуск сладкой продукции.

В 1954 году из двух мелких рыболовецких хозяйств организован рыболовецкий колхоз имени Калинина.

В 1959 году был образован звероводческий совхоз «Чеховский».

В 1970-х годах был образован телевизионный центр на паях.

С началом перестройки многие предприятия в городе начали закрываться, сильнейшим ударом для города стало закрытие Чеховского целлюлозно-бумажного завода (ЦБЗ) сокращение штатов Байковского судоремонтного завода (СРЗ), являвшихся градообразующими предприятиями.

Население

Транспорт 
Через Чехов проходит трасса регионального значения . До Холмска дорога поддерживается в хорошем состоянии, а до г. Томари в распутицу возможно движение только на машинах с высокой проходимостью, зимой на трассе лавиноопасно, так как трасса пролегает на нижних террасах сопок. 

Чехов имеет транспортное сообщение с городами Южно-Сахалинск, Холмск, Томари, а также сёлами Красноярское и Новосибирское.(с Томари 3 раза в неделю, только пригородным поездом). До Холмска из Чехова курсирует пригородный поезд (3 раза в сутки) и автобус № 178 маршрута (2 раза в сутки). До сёл Красноярское и Новосибирское в конце 2016 года введены маршруты № 175 и № 177. А до Южно-Сахалинска добраться возможно только с частным извозчиком или на такси. 

Также в селе присутствует внутригородское сообщение представленное маршрутами № 1  и № 176 Железнодорожный вокзал — Ул. Северная (обслуживается двумя автобусами: ПАЗ-3205 и КАвЗ 4235, работающими посменно) Железнодорожный вокзал — Куйбышево. Для автомобилистов в селе действует АЗС (Можно заправиться АИ80, АИ92 и ДТ) и частная автомастерская.

Планировка 
Чехов неофициально состоит из трёх микрорайонов «Город», «Северный» и «Куйбышев».
 «Город» — старейший микрорайон Чехова. В «Городе» находятся почти все объекты жизнеобеспечения и предприятия села. Ранее в «Городе» находились Рыбколхоз им. Калинина, Вино-водочный завод и ЦБЗ(ныне не существуют). Основные улицы микрорайона: ул. Ленина и Фабричная. В настоящее время в микрорайоне находятся все экстренные службы, больница, дом культуры, кинотеатр, почтамт, Ж/Д Вокзал, Администрация, школа и автомастерская.
 «Северный» — спальный район Чехова, именно в нём проживает большинство селян. Микрорайон относительно новый и застроен домами 1970-х — 1980-х годов постройки. Основные улицы — ул. Северная, ул. Парковая и ул. Чапаева. Из микрорайона отправляются все маршрутные такси. Также в «Северном» микрорайоне находится электроподстанция «Западных электрических сетей», питающая всё село.
 «Куйбышев» — микрорайон состоящий только из частного сектора и дачных участков чеховчан. Во времена Карафуто в районе «Куйбышева» велась активная добыча леса и действовала узкоколейная Ж/Д, связывающая городскую часть Чехова и лесозаготовки. В «Куйбышеве» также находится чеховский водозабор, питающий водой весь населённый пункт. Из «Куйбышева» на «Северную» есть только одна дорога: через «Город», однако существует прямая тропа через сопку. До середины 2000-х в микрорайоне действовала воинская часть пограничных войск.

Дачный посёлок села находится в 2,5 км восточней «Северного» микрорайона, за электроподстанцией.

Нежилой посёлок Байково, в котором находится судоремонтный завод, также считается частью Чехова.

Экономика 
Ранее в Чехове действовали:
 Чеховский целлюлозно-бумажный комбинат (градообразующее предприятие, закрыт в середине 1990-х)    

Предприятие открыто в феврале 1922 года. С конца 1950-х годов комбинат перешёл на расширение своих производственных площадей. Завод приступил к освоению новых цехов и новым технологиям по производству бумаги. Основным производственным материалом была писчая бумага. Начало 1990-х годов было трудным временем для комбината. В 1996 году завод не смог пережить консервацию. В конце концов предприятие было закрыто.

 Байковский рыбоконсервный комбинат      

В 1946 году на базе пристани японского предприятия был организован Байковский рыбоконсервный комбинат. Комбинат был образован из двух других «Нодский» и «Новосибирский» рыбных заводов, которые также входили в состав комбината. На территории комбината были построены консервный завод и тунговый цех. Комбинатом выпускались около 2 миллионов консервов. В 1960 году комбинат был переоборудован в Ремонтный завод.

Рыболовецкий колхоз им. Калинина (закрыт в начале 2000-х)             

Рыбная промышленность была одной из ведущих экономик в городе, также состояла на втором месте. В 1954 году из двух небольших колхозов «1 Мая» и «Трудовая дисциплина» был организован Рыболовецкий колхоз им. Калинина. А после, в 1959 году в рабочий рыбколхоз  им. Калинина были объединены 8 рыбных хозяйств (колхозов). При объединении число сотрудников и работников составляло 543 человека. Для перевозки экспорта рыбколхозом было куплено судно «РТ-300». С каждым годом росли производственные показатели колхоза. В 1992 году Калининский рыбколхоз был преобразован в колхоз «Сахалинский моряк», а после был закрыт.

Чеховский пищевой комбинат (закрыт в начале 2000-х);
Шлакоблочный завод;

Зверосовхоз им. А. П. Чехова (Находился в с. Новосибирское)

В 1958  году был установлен генеральный план о строительстве в селе Новосибирское зверового совхоза получившего название в честь Антона Чехова. А в 1958 году предприятие преступило к работе. Здесь начали разводить серебристо-голубую и  тёмно-коричневую норку. Всю полученную продукцию отправляли на экспорт.

Байковский судоремонтный завод    

В СРЗ был преобразован консервный комбинат. Здесь производили ремонт малых рыболовецких сейнеров РЗ и  СРТ. В состав СРЗ входили: ремонтно-лесотарный, судокорпусный цеха; радионавигационный, судоподъёмный промышленные участки.

Филиал банка «Сахалин-Вест» (закрыт в 2008 г)

В настоящее время в Чехове функционирует только Байковский СРЗ, автомастерская, цех по обработке древесины и мелкие магазины. Основная часть дохода чеховчан это работа у частных предпринимателей, работа вахтовым методом за пределами села и рыболовство (часто незаконное).

Телевидение и радио 
В эфир транслируются 5 телеканалов аналогового вещания:
 Первый канал (Орбита-1)
 Россия 1 (Дубль-2) + местные новости
 НТВ
 Петербург — Пятый канал
 Россия К (Культура) + Euronews.

С 2012 года в Чехове появилось цифровое вещание, представленное стандартным набором из 8 каналов.
Радио представлено всего одной радиостанцией Радио России / ГТРК Сахалин (FM 104,0). Также при мощном приёмнике возможно поймать Авторадио (СВ/AM 531).

Объекты сохранившиеся со времён Карафуто 
 Чеховский ЦБК (труба и несколько остовов зданий);
 Автомобильный мост через реку Рудановского (вблизи побережья);
 Два порт-ковша: один на СРЗ, второй на территории бывшего рыбколхоза;
 Школьный павильон «госинэйхоандэн» начальной школы Нода, расположенный на сопке за современной школой;
 Руины храма, Нода-дзиндзя (основан в 1906г), включая тории на сопке рядом с бывшим ЦБК;
 Плотина для забора воды на ЦБК, на реке Рудановского;
 Поминальный камень «Цуйтонохи» (окруженная балюстрадой площадка, в центре которой установлен обелиск с листьями лотоса в основании).

Климат 
 Среднегодовая температура воздуха — 4,2 °C
 Относительная влажность воздуха — 70,4 %
 Средняя скорость ветра — 5,4 м/с

Список улиц села Чехов

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Село Чехов на Swalker.org
 
 Обзор с. Чехов с высоты птичьего полета на YouTube

Бывшие города Японии
Населённые пункты Холмского городского округа
Населённые пункты России, утратившие статус города
Объекты, названные в честь Антона Чехова
Переименованные населённые пункты России
Населённые пункты, названные в честь людей